Pol steht für:
 Pol (Geographie), Durchstoßpunkt der Rotationsachse eines Himmelskörpers mit seiner Oberfläche
 Himmelspol, Durchstoßpunkt der Erdachse mit der Himmelskugel
 Pol (Geomagnetismus), berechneter Pol des Erdmagnetfeldes
 Pol (Fluss), Fluss in der Grafschaft Cornwall, England
 Pol (Sprache), Bantusprache
 Pol (Vorname), männlicher Vorname 
 Pol, Stelle an der magnetische Feldlinien ein- oder austreten, siehe Magnet
 Pol, Drehpunkt beim Planimeter
 Pol, Drehpunkt einer Scheibe, siehe Polplan
 Elektrischer Pol, Anschlussstellen einer Spannungsquelle
 Pol (Lugo), spanische Gemeinde in der Provinz Lugo der Autonomen Gemeinschaft Galicien

in der Mathematik:
 Pol bei Kegelschnitten und Flächen zweiter Ordnung, siehe Pol und Polare
 Pol, Wert mit divergierendem Funktionswert, siehe Polstelle
 Pol, Ausgangspunkt bei der Erzeugung einer Konchoide
 Pol, Ausgangspunkt bei der Erzeugung einer Strophoide
 Pol, Koordinatenursprung bei Polarkoordinatensystemen, siehe Koordinatensystem #Polarkoordinaten

Pol ist der Familienname folgender Personen:
 Aciel Martinez Pol (* 1990), deutsch-kubanischer Schauspieler, Theaterpädagoge und Musicaldarsteller
 Agusti Pol (* 1977), andorranischer Fußballspieler
 Alessandro De Pol (* 1972), italienischer Basketballspieler
 Alice Pol (* 1982), französische Schauspielerin
 André Greiner-Pol (1952–2008), deutscher Musiker
 Andri Pol (* 1961), Schweizer Fotograf
 Catalina Maria Pol (* 1981), spanische Beachvolleyballspielerin
 Diego Pol (* 1974), argentinischer Paläontologe
 Ferran Pol (* 1983), andorranischer Fußballtorhüter
 François I. de Bourbon-Saint-Pol (1491–1545), französischer Adliger und Generalleutnant
 Heinz Pol (1901–1972), deutscher Journalist, Schriftsteller und Filmkritiker
 Hieronymus Pol (1852–1911), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Jan Pol (1807–1838), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer, Lieddichter und Herausgeber
 Liesbeth van der Pol (* 1959), niederländische Architektin
 Lucius Pol (1754–1828), Schweizer Pfarrer und Naturwissenschaftler

 Markus Pol (* 1976), österreichischer Schauspieler, Sänger und Musicaldarsteller
 Miquel Martí i Pol (1929–2003), spanischer Lyriker
 Nikolaus Pol (1564–1632), deutscher Diakon und Chronist
 Oleksandr Pol (1832–1890), ukrainisch-russischer Geologe, Ethnograph, Archäologe und Geschäftsmann
 Piet van de Pol (1907–1996), niederländischer Karambolagespieler
 Sandra de Pol (* 1975), Schweizer Fußballspielerin
 Sebastián Pol (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Willem Pol (1936–2014), niederländischer Schriftsteller
 Wincenty Pol (1807–1872), polnischer Schriftsteller, Geograph und Ethnograph

POL steht für:
 Pemba Airport, Flughafen der Hafenstadt Pemba, Provinz Cabo Delgado, Mosambik (IATA-Code)
 Point of Load Converter, ein elektrischer Spannungsregler, siehe Voltage Regulator Module
 POL-Pulver, Pulver ohne Lösungsmittel, siehe Liste der Abkürzungen für verschiedene Sprengstoff-Treibmittel
 Problemorientiertes Lernen, Lernkonzept
 Polish Ocean Lines, die englische Übersetzung der polnischen Reederei Polskie Linie Oceaniczne
 PlayOnLinux, eine grafische Oberfläche für die Windows-kompatible Laufzeitumgebung Wine auf Linux-Systemen
 Port of Loading, Begriff im Transportwesen für den Abgangsort einer Fracht.
 Process Orchestration Layer, automatisierungs- und informationstechnische Ebene für den Betrieb von modularen Anlagen sowie der Einbindung der Prozessmodule in eine nicht modulare Umgebung [Anlehnung an VDI 2776, Blatt 1 aus VDI-Handlungsempfehlung, Januar 2022]

Pol. steht für:
 Politik
 Polizei, Exekutivorgan eines Staates

PoL steht für:
 Proof of Life, Lebenszeichen

pol steht für:
 polnische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2 und 639-3

Siehe auch:
 Pohl
 Pole
 Poll
 Pool
 Saint-Pol
 Van der Pol

Abkürzung